Glockenschlag steht für
 das Schlagen einer Glocke im Allgemeinen
 Uhrschlag, ein akustisches Zeitsignal im Besonderen 
Siehe auch:
Westminsterschlag
 Glockenschläger